Plaats in Indonesië
 Sawojajar (Wanasari), een plaats in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java
 Sawojajar (Kedungkandang), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Sawojajar (Takeran), een plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java